Seebaß bzw. Seebass ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Seebaß (1754–1806), deutscher Philosoph 
 Friedrich Wilhelm Seebaß († 1758), ev. Pfarrer und Lieddichter der Herrnhuter Brüdergemeine
 Friedrich Seebaß (1887–1963), deutscher Literaturhistoriker
 Georg Seebaß (1899–1970), deutscher Theologe

 Hans Eduard Seebaß (1894–1957), deutscher Politiker
 Horst Seebass (1934–2015), deutscher Theologe
 A. Richard Seebass (1936–2000), US-amerikanischer Ingenieur
 Tilman Seebass (* 1939), Schweizer Musikethnologe